ФК Банга () е литовски футболен отбор от град Гаргждай. Състезава се в А Лига, най-високото ниво на литовския футбол.

Играе домакинските си срещи на „Централен стадион Гаргждай“ () в Гаргждай с капацитет 2400 зрители.

Успехи 
 Купа на Литва:
  Носител (0):
  Финалист (3): 2011, 2014, 2019.

Сезони (2006 – …)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway

Литовски футболни отбори